Галеево — название населённых пунктов в России:

 Галеево — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Галеево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Галеево — деревня в Агрызском районе Татарстана.

См. также 
 Галеев